(1905-1973), pasteur baptiste polonais ;
  (1842-1898), sculpteur polonais ;
  (né en 1976), homme politique polonais ;
  (né en 1956), homme politique polonais ;
  (1910-1940), prêtre catholique polonais ;
 Kai Kurzawa (né en 1976), boxeur allemand ;
 Layvin Kurzawa (né en 1992), footballeur international français ;
  (né en 1952), scénariste et producteur de cinéma allemand ;
  (1941-2005), chimiste polonaise ;
 Rafał Kurzawa (né en 1993), footballeur international polonais ;
  (1924-2003), chimiste polonais.

Patronyme polonais